

Miejscowości w Bułgarii 
 Morawica – wieś w obwodzie Tyrgowiszte
 Morawica – wieś w obwodzie Wraca

Miejscowości w Polsce 
 Morawica – miasto
 Morawica – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki

Inne 
 Morawica – gmina w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim
 Morawica – gromada w powiecie kieleckim
 Morawica – dawna gromada w powiecie krakowskim
 Morawica – dopływ Opawy
 Morawica (Czarna Nida) – dopływ Nidy

Zobacz też 
 Gromada Morawica, Zamek w Morawicy, Moravice